Obono ist der Familienname folgender Personen:

 Calixto Paulino Esono Abaga Obono (* 1969), äquatorialguineischer Geistlicher, Bischof von Evinayong
 Danièle Obono (* 1980), französische Politikerin (La France Insoumise), Abgeordnete in der Nationalversammlung
 Ildefonso Obama Obono (* 1938), äquatorialguineischer Geistlicher, Erzbischof von Malabo
 Trifonia Melibea Obono (* 1982), Schriftstellerin aus Äquatorialguinea